Пчеларово:

 Пчеларово — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Генерал-Тошево. 
 Пчеларово — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Черноочене.